Хмелеватово — деревня Пучежского района Ивановской области России. Входит в состав Илья-Высоковского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 6,4 км от районного центра город Пучеж на берегу реки Волга - Горьковского водохранилища («Горьковского моря»). 

Представляет собой комплекс жилых деревянных и кирпичных частных домовладений (20-30) с хозяйственными постройками и прилегающими к ним земельными участками.

История 
Раньше деревня относилась к Балахнинскому уезду Нижегородской губернии (1859—1863). Упоминается в книге Списки населенных мест Нижегородской губернии.

Жители деревни работали в сельхозартели (впоследствии колхоз им. Калинина; колхоз им. Ленина). Основным направлением деятельности сельхозартели являлось производство льна: льноволокна и льносемян. В деревне существовала конюшня (конезавод), здание конюшни частично разрушено.

Население

Известные люди 
 Жила и работала Герой Социалистического Труда Толкунова Лидия Ивановна, была награждена орденом Ленина и золотой медалью «Серп и Молот».
 Родилась, жила и работала Герой Социалистического Труда Муторина Любовь Евгеньевна, была награждена орденом Ленина и медалями.
 Жил и работал участник Великой Отечественной войны Пантюшин Павел Дмитриевич. Был награждён государственными наградами.
 Жил и работал участник Великой Отечественной войны Шамров Константин Дмитриевич. Был награждён государственными наградами.

Инфраструктура 
Вокруг деревни располагаются сельскохозяйственные угодья бывшего колхоза им. Ленина, а также земли крестьянского фермерского хозяйства с центром в деревне Попереково.
Жители деревни занимаются личным подсобным хозяйством, садоводством, огородничеством, пчеловодством, рыболовством.

Деревня электрифицирована. 
С 2012 года осуществляются работы по газификации деревни. 
Центральный водопровод отсутствует, но возможно бурение скважин.

В 2012 году Правительством Ивановской области принято решение о расширении границ деревни в сторону деревни Короваево с целью размещения объектов рекреационного и курортно-оздоровительного комплекса.

Достопримечательности 
 С высокого обрывистого берега (как на курортах) открывается прекрасный вид на Горьковское водохранилище, ширина которого в данном месте составляет 7-9 км, на очертания соседних берегов (Нижегородской области), на место впадения в водохранилище реки Ячменка — притока реки Волга.
 Родник с чистой ключевой водой.

Транспорт 
Осуществляется регулярное автобусное сообщение с центром района — городом Пучеж (автобусы Пучеж — Большое Село). Перевозки производятся МУП «Трансремсервис». C автостанции г. Пучеж можно доехать до других населенных пунктов пригородного или междугороднего сообщения (Москва, Иваново, Кинешма, Нижний Новгород).

Примечания

Литература 
 Знаменосцы рабочего края — Ярославль, 1978, с. 128—131.
 Муторина Л. Е. Как мы получили высокий урожай льна.- Иваново: Облгиз, 1950.-32 с.
 Муторина Л. Высокое звание оправдаю упорным трудом.- Рабочий край, 1950, 11 июня

Примечания 

Населённые пункты Пучежского района
Населённые пункты на Волге